Су́рско-Миха́йловка () — село,
Сурско-Михайловский сельский совет,
Солонянский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1225087301. Население по переписи 2001 года составляло 2552 человека .

Является административным центром Сурско-Михайловского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Ленинское и
Новотарасовка.

Географическое положение 
Село Сурско-Михайловка находится на левом берегу реки Сухая Сура, которая через 1,5 км впадает в реку Мокрая Сура,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Николаевка (Днепровский район).
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.
Через село проходит автомобильная дорога .
Рядом проходит железная дорога, станция Платформа 242 км.

История 
 1784 год (по другим данным 1774 год) — дата основания как село ''Велико Михайловка

Экономика 
 ООО «Солонянский завод Агрополимердеталь».
 ООО «Колос».
 ООО «Днепроагропром».
 ЧАО «Комбикорм».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Больница.
 Дом культуры.
 Историко-краеведческий музей.

Известные люди 
 Гаркуша, Николай Васильевич (1915—1994) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., полный кавалер ордена Славы.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания